De Belgische voetbalclub KAA Gent speelt sinds 1963 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt KAA Gent

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1963/64
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|1. FC Köln
|2-4||1-3 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1964/65
|Europacup II
|1R
|
|West Ham United FC
|1-2||0-1 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1966/67
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Girondins de Bordeaux
|1-0||1-0 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|2R
|
|Kilmarnock FC
|1-3||0-1 (U)|| 1-2 nv (T)
|-
|1970/71
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Hamburger SV
|1-8||0-1 (T)|| 1-7 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1982/83
|UEFA Cup
|1R
|
|HFC Haarlem
|4-5||1-2 (U)|| 3-3 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1983/84
|UEFA Cup
|1R
|
|RC Lens
|2-3||1-1 (T)|| 1-2 nv (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1984/85
|Europacup II
|1R
|
|Celtic FC
|1-3||1-0 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1986/87
|UEFA Cup
|1R
|
|Jeunesse Esch
|3-2||2-1 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|2R
|
|Sportul Studenţesc
|4-1||3-0 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|IFK Göteborg
|0-5||0-1 (T)|| 0-4 (U)
|-
|1991/92
|UEFA Cup
|1R
|
|FC Lausanne-Sport
|1-1 <small>(4-1 ns)|| 0-1 (T)|| 1-0 nv (U)
| rowspan="4"|10.0
|-
|
|
|2R
|
|Eintracht Frankfurt
|1-0||0-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|FC Dinamo Moskou
|2-0||2-0 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|AFC Ajax
|0-3||0-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
|2000/01
|UEFA Cup
|VR
|
|ÍA Akranes
|6-2||3-0 (U)|| 3-2 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|1R
|
|AFC Ajax
|0-9||0-6 (T)|| 0-3 (U)
|-
|2001
|Intertoto Cup
|1R
|
|NK Čelik Zenica
|2-1||0-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|2R
|
|Werder Bremen
|3-3 <small>u||3-2 (U)|| 0-1 (T)
|-
|
|
|3R
|
|Paris Saint-Germain
|1-7||0-0 (T)|| 1-7 (U)
|-
|2002
|Intertoto Cup
|1R
|
|St. Patrick's Athletic
|3-3 <small>u||2-0 (T)|| 1-3 (U)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|2R
|
|Málaga CF
|1-4||0-3 (U)|| 1-1 (T)
|-
|2004
|Intertoto Cup
|1R
|
|Fylkir Reykjavík
|3-1||2-1 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|2R
|
|FK Vardar Skopje
|1-1 <small>(3-4 ns)||0-1 (U)|| 1-0 nv (T)
|-
|2005
|Intertoto Cup
|1R
|
|Bohemians Dublin FC
|3-2||0-1 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|2R
|
|FC Tescoma Zlín
|1-0||1-0 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|3R
|
|Valencia CF
|0-2||0-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2006
|Intertoto Cup
|3R
|
|Grasshopper Club Zürich
|2-3||1-2 (U) || 1-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
||2007
|Intertoto Cup
|2R
|
|Cliftonville FC
|6-0||2-0 (T)|| 4-0 (U)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|3R
|
|Aalborg BK
|2-3||1-1 (T)|| 1-2 (U)
|-
||2008/09
|UEFA Cup
|2Q
|
|Kalmar FF
|2-5||2-1 (T)|| 0-4 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
||2009/10
|Europa League
|2Q
|
|FC Naftan Navapolatsk
|2-2 <small>u||1-2 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="2"|1.0
|-
|
|
|3Q
|
|AS Roma
|2-10||1-3 (U)|| 1-7 (T)
|-
||2010/11
|Champions League
|3Q
|
|FC Dynamo Kiev
|1-6||0-3 (U)|| 1-3 (T)
| rowspan="5"|6.0
|-
||2010/11
|Europa League
|PO
|
|Feyenoord
|2-1||0-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
||
|
|Groep C
|
|Sporting Lissabon
|4-6||1-5 (U)|| 3-1 (T)
|-
||
|
|Groep C
|
|Lille OSC
|1-4||1-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|
|
|Groep C (3e)
|
|Levski Sofia
|3-3||2-3 (U)|| 1-0 (T)
|-
||2012/13
|Europa League
|2Q
|
|FC Differdange 03
|4-2||1-0 (U)|| 3-2 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|3Q
|
|Videoton FC
|0-4||0-1 (U)|| 0-3 (T)
|-
||2015/16
|UEFA Champions League|Champions League
|Groep H
|
|FK Zenit Sint-Petersburg
|3-3||1-2 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="4"|16.0
|-
|
|
|Groep H
|
|Valencia CF
|2-2||1-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep H (2e)
|
|Olympique Lyonnais
|3-2||1-1 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|VfL Wolfsburg
|2-4||2-3 (T)|| 0-1 (U)
|-
||2016/17
|Europa League
|3Q
|
|FC Viitorul Constanța
|5-0||5-0 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="7"|13.5
|-
|
|
|PO
|
|FK Shkendija 79 Tetovo
|6-1||2-1 (T)|| 4-0 (U)
|-
|
|
|Groep H
|
|SC Braga
|3-3||1-1 (U)|| 2-2 (T)
|-
|
|
|Groep H
|
|Konyaspor
|3-0||2-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|Groep H (2e)
|
|FK Sjachtar Donetsk
|3-10||0-5 (U)|| 3-5 (T)
|-
|
|
|2R
|
|Tottenham Hotspur FC
|3-2||1-0 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|KRC Genk
|3-6||2-5 (T)|| 1-1 (U)
|-
||2017/18
|Europa League
|3Q
|
|SCR Altach
|2-4||1-1 (T)|| 1-3 (U)
| rowspan="1"|0.5
|-
||2018/19
|Europa League
|3Q
|
|Jagiellonia Białystok
|4-1||1-0 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="2"|2.5
|-
|
|
|PO
|
|Girondins de Bordeaux
|0-2||0-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
||2019/20
|Europa League
| 2Q 
|  
| FC Viitorul Constanța 
| 7-5||6-3 (T)|| 1-2 (U)|| rowspan=7|14.0
|-
| 
| 
| 3Q 
|  
| AEK Larnaca 
| 4-1||1-1 (U)|| 3-0 (T)
|-
| 
| 
| PO 
|  
| HNK Rijeka || 3-2||2-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
| 
| 
| Groep I
|  
| VfL Wolfsburg
|5-3 ||2-2 (T)||3-1 (U)
|-
| 
| 
| Groep I
|  
| AS Saint-Etienne 
| 3-2 ||3-2 (T)||0-0 (U)
|-
| 
| 
| Groep I (1e)
|  
| PFK Oleksandrija 
| 3-2  ||1-1 (U) ||2-1 (T)
|-
| || || 2R ||  || AS Roma ||1-2 || 0-1 (U)|| 1-1 (T)
|-
|2020/21 ||Champions League|| 3Q ||  || Rapid Wien || 2-1 || 2-1 (T)|| || rowspan="5"|1.5
|-
| || || PO ||  || FC Dynamo Kiev  || 1-5 || 1-2 (T)||0-3 (U)
|-
| 2020/21 || Europa League || Groep L ||  ||TSG 1899 Hoffenheim ||2-8 ||1-4 (T) || 1-4 (U)
|-
| || || Groep L || || Rode Ster Belgrado || 1-4 ||1-2 (U) || 0-2 (T)
|-
| || || Groep L (4e) || || FC Slovan Liberec || 1-3||0-1 (U) ||1-2 (T)
|-
| 2021/22 || Europa Conference League || 2Q ||  ||Vålerenga IF || 4-2 || 4-0 (T) || 0-2 (U) ||rowspan="7"|14.5
|-
| || || 3Q ||  || FK RFS || 3-2 || 2-2 (T) || 1-0 (U)
|-
| || || PO ||  || Raków Częstochowa || 3-1 || 0-1 (U) || 3-0 (T)
|-
|  ||  || Groep B||  || FK Partizan || 2-1 || 1-0 (U)|| 1-1 (T)
|-
|  ||  || Groep B||  || FC Flora Tallinn || 2-0 || 1-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|  ||  || Groep B (1e) ||  || Anorthosis Famagusta || 2-1 || 2-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|  ||  || 1/8 ||  || PAOK Saloniki || 1-3 || 0-1 (U) || 1-2 (T)
|-
| 2022/23 || Europa League || PO ||  || Omonia Nicosia || 0-4 || 0-2 (T) || 0-2 (U) ||rowspan="7"|12.0
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || Groep F||  || Molde FK || 4-0 || 0-0 (U) || 4-0 (T)
|-
|  ||  || Groep F||  || Djurgårdens IF || 2-5 || 0-1 (T) || 2-4 (U)
|-
|  ||  || Groep F (2e)||  || Shamrock Rovers FC || 4-1|| 3-0 (T) || 1-1 (U)
|-
|  ||  || 2R ||  || FK Qarabağ || 1-1 <small>(5-3 ns) || 0-1 (U) || 1-0 (T) 
|-
|  ||  || 1/8 ||  || Istanbul Başakşehir || 5-2 || 1-1 (T) || 4-1 (U) 
|-
|  ||  || 1/4 ||  || West Ham United FC || - || (T) ||  (U)
|-
|}

Totaal aantal punten voor UEFA-coëfficiënten: 111.5

Lijst van tegenstanders

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien België
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

KAA Gent (voetbalclub)
Gent